|-
| 187901 - || || 30 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187902 - || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187903 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187904 - || || 22 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187905 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187906 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187907 - || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187908 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187909 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187910 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187911 - || || 31 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187912 - || || 1 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187913 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187914 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187915 - || || 3 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187916 - || || 3 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187917 - || || 21 de novembre de 2000 || Eskridge || Eskridge
|-
| 187918 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187919 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187920 - || || 5 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187921 - || || 18 de desembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187922 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187923 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187924 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 187925 - || || 15 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187926 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187927 - || || 21 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187928 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187929 - || || 1 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187930 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187931 - || || 20 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187932 - || || 15 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187933 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187934 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187935 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187936 - || || 27 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187937 - || || 20 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187938 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187939 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187940 - || || 14 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187941 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187942 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187943 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187944 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187945 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187946 - || || 22 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187947 - || || 25 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187948 - || || 24 de maig de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187949 - || || 27 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187950 - || || 19 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187951 - || 2001 NL || 9 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187952 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187953 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187954 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187955 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187956 - || || 16 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187957 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187958 - || || 23 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187959 - || || 23 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187960 - || 2001 PM || 5 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187961 - || || 3 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187962 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187963 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187964 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187965 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187966 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187967 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187968 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187969 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187970 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187971 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187972 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187973 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187974 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187975 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187976 - || || 26 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 187977 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187978 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187979 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187980 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187981 - || || 19 d'agost de 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| 187982 - || || 26 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 187983 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187984 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187985 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187986 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187987 - || || 12 de setembre de 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 187988 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187989 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187990 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187991 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187992 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187993 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187994 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187995 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187996 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187997 - || || 17 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187998 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 187999 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 188000 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

7